

Osoby 
 Arkadiusz Moryto (ur. 1997) – polski piłkarz ręczny, reprezentant Polski.
 Mieczysław Moryto (1925–2016) – polski urzędnik państwowy oraz działacz kombatancki.
 Stanisław Moryto (1947–2018) – polski kompozytor i organista.
 Wojciech Moryto (ur. 1977) – polski muzyk heavymetalowy, gitarzysta rytmiczny.
 Zygmunt Moryto (1954–2021) – polski malarz, grafik i rysownik.

Inne 
 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto